UNF kan avse:

Unified fine thread, den finare gängserien av Unified Thread Standard.
United Nations Foundation, en pengainsamlingsorganisation för FN.
University of North Florida, ett universitet i Jacksonville, Florida, USA.
Ungdomens Nykterhetsförbund, en nykterhetsorganisation för ungdomar.